Maicol Rastelli (ur. 28 kwietnia 1991 r. w Sondalo) – włoski biegacz narciarski, zawodnik klubu Polisportiva Le Prese.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Maicol Rastelli pojawił się 12 grudnia 2009 roku w zawodach juniorskich w Alta Badia, gdzie zajął 67. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W styczniu 2011 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Otepää, gdzie zajął 38. miejsce w biegu łączonym na 20 km, a w sztafecie był siódmy. Trzykrotnie startował na mistrzostwach świata U-23, najlepsze wyniki osiągając podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Val di Fiemme w 2014 roku, gdzie był czwarty w sprincie stylem dowolnym oraz piąty na dystansie 15 km klasykiem. W Pucharze Świata zadebiutował 16 lutego 2013 roku w Davos, zajmując 33. miejsce w sprincie klasykiem. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 5 marca 2014 roku w Drammen, gdzie w sprincie techniką klasyczną od razu stanął na podium. W zawodach tych wyprzedzili go jedynie dwaj Norwegowie: Ola Vigen Hattestad i Pål Golberg.

Nie startował na igrzyskach olimpijskich.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Włoscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991